Die Bol Open 2016 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Challenger Series 2016. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger fand vom 29. Mai bis zum 5. Juni 2016 in Bol, Kroatien, statt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Bol Open 2016 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spielerinnen, die über die Qualifikation das Hauptfeld erreichten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen, für den Doppelwettbewerb gelten sie je Spielerin.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Bol Open 2016 fand am 29. Mai 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 

WTA Challenger Series 2016
Tennisturnier in Bol